Александр Кравцов:
 Кравцов, Александр Владимирович (род. 1963) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Кравцов, Александр Михайлович (1897—1979) — советский военный, генерал-майор авиации, участник Гражданской войны в России, начальник Ворошиловградского военно-авиационного училища имени «Пролетариата Донбасса».
 Кравцов, Александр Яковлевич (1893 — ок. 1920) — российский военный, есаул, участник Первой мировой войны и военачальник Белого движения на территории Оренбургского казачьего войска.